Příjmení Klega má více nositelů:

Josef Klega (1866–???), český a československý politik 
Ludvík Klega (1888–1933), legionář, lékař (žák prof. Josefa Thomayera)
Ludvík Klega (režisér) (* 1950), český filmový režisér, dokumentarista
Miroslav Klega (1926–1993), český hudební skladatel